Граф Ярослав Станиславович Потоцкий (1784—1838) — масон, генерал-майор русской императорской армии (1816), гофмаршал двора (1830).

Биография 
Представитель польского магнатского рода Потоцких герба «Пилява». Второй сын генерала коронной артиллерии и маршала Тарговицкой конфедерации графа Станислава Щенсного Потоцкого (1752—1805) от второго брака с Юзефиной Амалией Мнишек (1754—1798).

Получил домашнее образование. В 1810 году был назначен камер-юнкером императорского двора и подполковником корпуса инженеров путей сообщения, затем находился за границей. В конце 1812 года Ярослав Потоцкий вернулся в Россию и затем до 1816 года был одним из директоров-управляющих корпуса инженеров путей сообщения.

16 мая 1813 года он в чине полковника перешел на военную службу в российскую армию. 4 апреля 1814 года был назначен флигель-адъютантом императора Александра Павловича. 30 августа 1816 года граф Потоцкий получил звание генерал-майора. В январе 1830 года был назначен гофмаршалом императорского двора. 

Граф Ярослав Потоцкий был главным наследником огромного состояния своего отца. В обществе славился своими приемами и чудачествами богатого человека. Скончался в 1838 году в Познани.

Семья  

Жена (с 1810; Вена) — Мария Ржевуская (1786—1848), дочь генерал-майора коронных войск и гетмана польного коронного Северина Ржевуского (1743—1811) от брака его с Констанцией Любомирской (1763—1840). По словам современницы, графиня Потоцкая была «дама умная, образованная и добродетельная. Она пережила своего гуляку мужа, возможно, только для того, чтобы стать щитом для молодой невестки, которую ожидала аналогичная ей судьба, так как сын её, Константин, недалеко ушел от своего отца». В парижском салоне графини часто бывал Шопен, а среди ее поклонников был писатель Ян Потоцкий. Увлекаясь коллекционированием, она собрала великолепную библиотеку. Скончалась в поместье сына в Печере. Потомки её сейчас живут в США и в Кракове. (Это единственные продолжатели линии Станислава Щенсного). 
 Константин (1815—1857), учился в Женеве, владелец поместья Печера, жена — Юзефе фон Тизенгаузен (1824—1849). 
 Вацлав (1817—1869)

Ордена и награды 
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1812)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1831)
 Прусский орден «Pour le Mérite» (1814)

Примечания

Источники 
 В. И. Федорченко «Свита Российских императоров». Книга 2. Стр. 199—200. Москва. 2005.
 А. В. Кибовский «Сабир де Рибас. Атрибуция портрета генерал-майора Корпуса инженеров путей сообщения И. И. Сабира». Журнал «Старый цейхгауз». № 40-41. Москва. 2011.

Ярослав Станиславович
Генерал-майоры (Российская империя)
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Гофмаршалы (Российская империя)